Isola di Capraia – isola dell'Arcipelago toscano (LI)
Capraia Isola – comune della provincia di Livorno
Isola di Capraia – isola delle Tremiti (FG)
Isola di Capraia – traghetto